Heves – città dell'Ungheria 
 Contea di Zala – contea dell'Ungheria attuale
 Comitato di Zala – antico comitato del Regno d'Ungheria